Cette page contient les pages d'homonymie de La Montagne et de La Montagne.

Culture et société

Arts plastiques 
 La Montagne, une statue d'Aristide Maillol ;

Cinéma 
 La Montagne sacrée, un film mexicain d'Alejandro Jodorowsky, sorti en 1973 ;
 La Montagne,  film libanais de Ghassan Salhab (2010) ;
 La Montagne, film français de 2022 ;

Musique 
 La Montagne, un album de Jean Ferrat ;
 La Montagne, une chanson de Jean Ferrat ;

Littérature 
 La Montagne magique, un roman de Thomas Mann ;

Presse 
 La Montagne, un quotidien d'informations générales et locales des régions Auvergne et Limousin ;
 La Montagne & Alpinisme, la revue du Club alpin français (FFCAM) et du GHM.

Toponyme 

en France
 La Montagne, une ancienne commune de l'Allier, aujourd'hui rattachée à Ferrières-sur-Sichon ;
 La Montagne, une commune de la Loire-Atlantique ;
 La Montagne, une commune de la Haute-Saône ;
 La Montagne, un lieu-dit de la commune de Saint-Denis, à La Réunion ;
 La Montagne, un quartier de Puiseaux (Loiret) ;

en Belgique, au Canada et en France
 .

Patronyme 

famille
 famille de La Montagne, une famille d'origine française installée à Anvers (Belgique), à l'origine de l'industrie diamantaire anversoise ;

personnalités
 Joachim Havard de la Montagne (1927-2003), un compositeur, organiste et chef de chœur français ;
 Pierre de La Montagne (1755- 1820), un homme de lettres et traducteur français ;

personnage de fiction
 La Montagne, le surnom donné au personnage Gregor Clegane dans l'œuvre romanesque Le Trône de fer et son adaptation en série télévisée Game of Thrones.

Pseudonyme 

 Gohili Gôh Mathias, un chanteur et compositeur ivoirien.

Autres 
La Montagne peut aussi désigner :
 La Montagne, un courant révolutionnaire français ;
 La Montagne, le nom porté de 1793 à 1795 par le vaisseau de ligne Océan.

Voir aussi 
 Sermon sur la montagne, d'après l'évangile selon Matthieu, un sermon délivré par Jésus de Nazareth devant ses disciples ainsi qu'une large foule, vers l'an 30

Homonymie de titre
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France